Битва под Воронежем
 Битва под Воронежем (1613) — одно из событий Русско-польской войны 1605—1618. Войска атамана Ивана Заруцкого потерпели поражение от войск воевод князей Ивана Одоевского и Романа Пожарского.
 Битва под Воронежем (1664) — одно из событий Русско-польской войны 1654—1667. Польская армия великого гетмана Стефана Чарнецкого потерпела поражение от русской армии воеводы князя Григория Ромодановского.